Râul Valea Gropilor poate avea următoarele semnificații:

 Valea Gropilor - afluent al râului Aiud
 Valea Gropilor - afluent al râului Iza

Dezambiguizare